Красуля — многозначимый термин
 
Топоним

Белоруссия 
 Красуля — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Украина 
 Красуля — село в Барановском районе Житомирской области.

Фамилия
 Красуля, Георгий Андреевич (1929—1996) — оперный певец. Заслуженный артист УССР (1974).